Ключарёво:

 Ключарёво — село в Рузаевском районе Мордовии
 Ключарёво — деревня в Чишминском районе Башкортостана
Ключарёво — прежнее название ж.-д. остановочного пункта Пионерская в Башкортостане